Le championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 18 ans est une compétition sportive internationale de volley-ball. Il est organisé par la FIVB. Il se déroule tous les deux ans depuis 1989. Les équipes sont composées de femmes âgées de dix-huit ans ou moins.

Historique

Palmarès

Tableau des médailles

Apparitions

Meilleures joueuses par tournoi

Notes et références

Articles connexes
Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 20 ans
Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 23 ans
Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 23 ans
Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans
Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 19 ans

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération internationale de volley-ball